Newsreader (Usenet) of newsclient; een computerprogramma waarmee men gebruik kan maken van de nieuwsgroepen die op Usenet aangeboden worden
Newsreader of feedreader; een computerprogramma of website waarmee de inhoud van RSS-feeds opgehaald en bekeken kan worden
Nieuwslezer; iemand die op radio of televisie het nieuws voorleest
Newsreaders (serie); een Amerikaanse comedyserie